Грузия участвовала в «Детском Евровидении — 2022», которое прошло 11 декабря 2022 года в Ереване, Армения. На конкурсе страну представила Мариам Бигвава с песней «I Believe». Она заняла третье место, набрав 161 балл.

До «Детского Евровидения»

Выбор представителя 
Пятый год подряд Грузия использовала формат детского шоу талантов «Ranina», состоящее из 8 шоу, одного полуфинала и финала. Шоу проходили каждую субботу, начиная с 16 апреля 2022 года. Исход каждого шоу решало жюри, состоящее из 3 человек.

Раунд 1 
Первый раунд состоял из двух шоу, прошедших 16 и 23 апреля 2022 года. Жюри в этом раунде были Мака Арошидзе, Давид Евгенидзе и Тамар Сквитаридзе.

Раунд 2 
Второй раунд состоял из двух шоу, прошедших 30 апреля и 7 мая 2022 года. Жюри в этом раунде были Майя Микаребидзе, Давид Евгенидзе и Теона Цирамуа.

Раунд 3 
Третий раунд состоял из двух шоу, прошедших 14 и 21 мая 2022 года. Жюри в этом раунде были Наталия Кутателидзе, Давид Евгенидзе и Лиза Багратиони.

Раунд 4 
Четвёртый раунд состоял из двух шоу, прошедших 28 мая и 4 июня 2022 года. Жюри в этом раунде были Бука Картозия, Давид Евгенидзе и Тика Рухадзе.

После восьмого шоу, были объявлены 6 полуфиналистов, набравшие наибольшее количество баллов в сумме после четырёх раундов.

Полуфинал 
Полуфинал прошёл 11 июня 2022 года. В полуфинале членами жюри были Дато Цинцадзе, Давид Евгенидзе и Нато Метонидзе. Четверо исполнителей прошли в финал.

Финал 
Финал прошёл 18 июня 2022 года. Членами жюри в финале были Бека Гочиашвили, Давид Евгенидзе и Нато Метонидзе.

Выбор песни 
Песня Мариам Бигвавы для «Детского Евровидения — 2022», под названием «I Believe», была представлена 8 ноября 2022 года.

На «Детском Евровидении» 
Финал конкурса транслировал телеканал 1TV, комментатором которого был Ника Лобланидзе, а результаты голосования грузинского жюри объявил Нико Каджая. Мариам выступила под восьмым номером — после Албании и перед Ирландией, и заняла третье место, набрав 161 балл.

Раздельные результаты голосования

Голосование

Примечания 

Страны на «Детском Евровидении — 2022»
2022 год в Грузии